ITAM est un acronyme pouvant désigner 
 l'Institut technologique autonome de Mexico (ITAM) ;
 le motif d’activation des récepteurs immuns basé sur la tyrosine (ITAM), une séquence d'acides aminés.